Název Slaný potok má více vodních toků:

 Slaný potok (přítok Neresnice) – levostranný přítok Neresnice na Slovensku v okrese Zvolen
 Slaný potok (přítok Ondavy) – levostranný přítok Ondavy na Slovensku v okrese Stropkov
 Slaný potok (přítok Šemšianskeho potoka) – pravostranný přítok Šemšianskeho potoka na Slovensku v okrese Košice-okolí
 Slaný potok (přítok Topľy) – pravostranný přítok Topľy na Slovensku v okrese Vranov nad Topľou
 Slaný potok (přítok Žiarovnice) – levostranný přítok Žiarovnice na Slovensku v okrese Sobrance